Saadi est un patronyme partagé par plusieurs personnalités, ainsi qu'une toponymie rencontrée dans plusieurs pays.

Patronyme

Abū-Muḥammad Muṣliḥ al-Dīn bin Abdallāh Shīrāzī dit Saadi (1184-1283) est un poète persan de la période médiévale.
Ahmed al-Mansur Saadi (1578-1603), est le sixième sultan de la dynastie saadienne.
Abdelkader Saâdi (1946-), footballeur international algérien.
Abdelkader Saadi (1955-), homme politique algérien.
Atef Saadi (1978-), footballeur algérien.
Fatima Saadi est une femme politique tunisienne.
Hussein Hanoun al-Saadi(1960 -), otage en Irak, libéré en 2005.
Idriss Saadi (1992-) est un joueur de football.
Jilani Saadi (1962-) est un réalisateur tunisien.
Othman Saadi (1930-2022), diplomate, homme politique et écrivain algérien.
Yacef Saâdi (1928-2021), combattant du FLN.

Toponymie

 Djendel Saadi Mohamed est une commune de la wilaya de Skikda en Algérie
Patronyme arabe